Das Benson & Hedges Masters 1985 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1984/85, das vom 27. Januar bis 3. Februar 1985 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die elfte Austragung des Masters.
Das Preisgeld betrug 150.000 £, der Sieger erhielt davon 37.500 £. Das Preisgeld für das höchste Break betrug 3.750 £.

Cliff Thorburn gewann das Turnier durch einen 9:6-Finalsieg gegen Doug Mountjoy. Zuvor hatte Thorburn im Halbfinale Titelverteidiger Jimmy White mit 6:4 besiegt.
Thorburn war damit der erste Spieler, der das Masters zweimal gewinnen konnte.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent